Jackson [džeksn] může znamenat:

příjmení
 viz Jackson (příjmení)

křestní jméno
 Jackson Pollock (1912–1956) – americký malíř
 Jackson Quiñónez (* 1980) – ekvádorský atlet

jiný význam
 Daniel Jackson – fiktivní postava z filmu Hvězdná brána (film)
 Jackson County – název 23 okresů v USA
 Jackson Guitars – americký výrobce elektrických kytar a baskytar
 Jackson Heights (skupina) – britská rocková skupina
 Jackson (Mississippi) – hlavní město státu Mississippi
Jackson (Michigan) – město ve státě Michigan
 The Jackson 5 – americká hudební skupina
 M36 Jackson – americký stíhač tanků
 Percy Jackson – více různých významů (postava, kniha a film)
 Port Jackson – záliv Tichého oceánu v Austrálii